Der FC Förderkader René Schneider Rostock ist ein deutscher Fußballclub aus der Hansestadt Rostock.

Vereinszweck 
Der Verein wurde vom ehemaligen Profifußballer René Schneider gegründet. Der Verein hat den ursprünglichen Zweck, den Nachwuchsspielern der Fußballschule von René Schneider Praxiserfahrung zu geben und so die Ausbildung zu verbessern. Ziel des Vereines ist es, eine neue Generation an Fußballspielern für die 1. Herrenmannschaft auszubilden und ihnen damit den Übergang in den Profifußball zu erleichtern. Dabei soll langfristig die Konkurrenzfähigkeit des Deutschen Fußballes gesichert werden.

Aktuelle Spielklassen der Mannschaften 2022/23

Erfolge 
 Meister Kreisklasse Warnow: 2010
 Meister Kreisliga Warnow: 2011
 Meister Kreisoberliga Warnow: 2012
 Meister Landesklasse IV: 2013
 Meister Landesliga Nord: 2014

Personen 
 René Schneider (* 1973): Gründer des Vereins 2007, ehemaliger Profi-Fußballer u. a. bei Hansa Rostock, Borussia Dortmund und Hamburger SV
 Marcel Ziemer (* 1985): Co-Trainer der U 17-Mannschaft seit 2022, ehemaliger Profi-Fußballer u. a. bei Hansa Rostock, 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Saarbrücken
 Hannah Etzold (* 2005): Torhüterin des Vereins 2017 bis 2022, jetzt Profi-Fußballerin beim SV Werder Bremen

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite

Einzelnachweise 

Sportverein (Rostock)
Gegründet 2007